Paul de Bruyn ist der Name folgender Personen:

* Paul de Bruyn (Fabrikant) (1880–1966), deutscher Fabrikant und Motorsportfunktionär
 Paul de Bruyn (Marathonläufer) (1907–1997), deutscher Marathonläufer